«Правда жизни» () — художественный фильм (США, 1960).
 «Правда жизни» () — шоу в формате документального сериала телеканала MTV USA.
 «Правда жизни» () — роман Джойса Грэма (2002).